Islands kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Island. Det administreres af Islands fodboldforbund.

Landsholdets spillede sin første landskamp den 29. september 1981 mod . Kampen, der blev spillet i Kilmarnock, endte med et 3-2-nederlag til islændingene. Den 28. august året efter spillede holdet uafgjort 2-2 mod  i deres første landskampe efter deres medlemsskab i FIFA.

I 1995 kvalificerede holdet sig for første gang til EM i kvindefodbold, som derefter blev afholdt uden kvalifikation. Efter tre mislykkede forsøg på at kvalificere dig, kvalificerede de sig også til de efterfølgende fire EM-slutrunder (2009, 2013, 2017 og 2022). Mellem årene 1996 og 2017 har landsholdet også deltaget hele  tretten gange ved Algarve Cup-turneringen i Portugal. Her nåede de finalen i 2011, hvor de dog blev slået 2–4 af .

Islands placering i de største turneringer

VM i fodbold for kvinder

*Uafgjort inkluderer knockout-kampe, som blev afgjort med straffesparkskonkurrence.

EM i fodbold for kvinder

*Uafgjort inkluderer knockout-kampe, som blev afgjort med straffesparkskonkurrence.

Aktuel trup 

Følgende spillere blev udtaget den endelige trup ved EM i kvindefodbold 2022 i England.

Cheftræner: Þorsteinn Halldórsson

Cheftrænere 

|}

Rekordspillere

Spillere med flest kampe 
Aktive spillere med fed, statistikken er opdateret pr. 5. juli 2022.

Topscorere

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Islands fodboldlandshold